Yawal AZS Częstochowa – polski męski klub siatkarski
 Yawal Częstochowa – polski klub żużlowy